Стаффорд, Джон ():
 Стаффорд, Джон (ум. 1452) — английский церковный и государственный деятель, канцлер Англии и архиепископ Кентерберийский.
 Стаффорд, Джон (1427—1473) — 1-й граф Уилтшир, военачальник-йоркист в ходе войны Алой и Белой розы.
 Стаффорд, Джон (род. 1944) — ирландский политик, член парламента Ирландии от партии «Фианна Файл» и лорд-мэр Дублина.